Појам Џорџ Милер може да се односи на:
 Џорџ Милер (редитељ), аустралијски редитељ, продуцент и сценариста
 Џорџ Милер (комичар)
 Џорџ Милер (психолог)